"Moio" pode ser:
 Moio, termo metrológico
 Moio de' Calvi, comuna italiana da Lombardia
 Moio della Civitella, comuna italiana da Campânia

Desambiguações de topônimos